Amboasary-Atsimo, ciutat i comuna a Anosy, Madagascar
 Amboasary Gara, ciutat i comuna a Moramanga, Madagascar
 Amboasary-Antambolo o Antambolo, ciutat i comuna a Arivonimamo, Madagascar
 Amboasary Sud, districte de Madagascar